Andrusjivkaobservatoriet () är ett privat astronomiskt observatorium beläget i Andrusjivka, Zjytomyr oblast, Ukraina. Det öppnades 2001 och har IAU-kod A50 

Observatoriets grundare och chef är Jurij Ivasjtjenko.

Minor Planet Center listar observatoriet som Andrushivka. Fram till 2011 hade man upptäckt 123 asteroider.

Bland upptäckterna finns asteroiderna 133293 Andrushivka, uppkallad efter observatoriet och 274301 Wikipedia, uppkallad efter uppslagsverket.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
Astronomiska upptäckter av Andrusjivka-observatoriet

Referenser

Externa länkar 

Observatorier
Arkitekturåret 2001
Byggnader i Zjytomyr oblast
2001 i Ukraina